Miejscowości w USA:
 Weatherford – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Custer
 Weatherford – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Parker